Трошева — женская форма фамилии , а также топоним.

Персоналии 
 Трошева, Юлия Ивановна (1916—1988) — советская театральная актриса, народная артистка РСФСР.

Топоним 
 Трошева — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (бывшее Белоевское сельское поселение).
 Трошева — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (бывшее Верх-Иньвенское сельское поселение).

См. также 
 Трошев